Esistono due cantoni francesi con questo nome

 Cantone di Saint-Claude – Giura
 Cantone di Saint-Claude – Guadalupa